«Озоновый слой»:

 Озоновый слой —  часть стратосферы на высоте от 20 до 25 км.
 Озоновый слой — российская рок-группа, образованная в 1990 году в России.